A fájdalmas Szűzről nevezett Szent Gábor, passzionista szerzetes, a diákok védőszentje
 Gábor főangyal